Příjmení McLean nese více různých osobností:

 AJ McLean (* 1978) –  americký zpěvák, herec, tanečník a model
 Don McLean (* 1945) – americký zpěvák-skladatel a kytarista
 Jackie McLean (1931–2006) – americký jazzový altsaxofonista
 Malcom McLean (1913–2001) – americký podnikatel